Şahsevən – centro abitato del distretto di Ağcabədi, in Azerbaigian
 Şahsevən – centro abitato del distretto di Kürdəmir, in Azerbaigian